La Dernière Cigarette de Victor Baltimore, album de bande dessinée de Fred sorti en 2000 ;
 La Dernière Cigarette, album de bande dessinée d’Alex Nikolavitch et Marc Botta sorti en 2004 ;
 La dernière cigarette (Last Cigarette Ever), onzième épisode de la saison 5 de How I Met Your Mother diffusé en 2009.

Voir aussi 
 Une dernière cigarette, court métrage de Géraldine Maillet sorti en 2009.